Marcus Claudius Marcellus syftar på den romerske konsuln år 222 f.Kr., den berömde generalen, som stred mot Hannibals trupper i Andra puniska kriget.

Marcus Claudius Marcellus kan också syfta på:

Marcus Claudius Marcellus (konsul 331 f.Kr.)
Marcus Claudius Marcellus (konsul 196 f.Kr.)
Marcus Claudius Marcellus (konsul 183 f.Kr.)
Marcus Claudius Marcellus (konsul 166 f.Kr.)
Marcus Claudius Marcellus (konsul 51 f.Kr.)
Marcus Claudius Marcellus (julisk-claudiska dynastin)
Marcus Claudius Marcellus Aeserninus